Millau bezeichnet:

 Millau, Stadt in der französischen Region Midi-Pyrénées
 Arrondissement Millau, Verwaltungseinheit des Départements Aveyron

— in deutscher Aussprache:
 die Ortschaft Milovy in Tschechien
 die ehemalige Ortschaft Mílov in Tschechien
 die Ortschaft České Milovy in Tschechien
 Millau, bis 1938 Millewen, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945:  Milewo, Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen

Millau ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Millau (1928–2017), französischer Gastronomiekritiker und Autor

Siehe auch:

 Gault-Millau, Restaurantführer
 Viaduc de Millau, Autobahnbrücke in Südfrankreich
 Millaud
 Mielau
 Milau